Albinos

 werden Lebewesen mit einem Pigmentmangel bezeichnet: siehe Albinismus.
 ist der Name eines Philosophen des 2. Jahrhunderts, siehe Albinos (Philosoph).
Siehe auch:
 Cap de l’Albinos